Жамантуз, Джамантуз () — топоним в Казахстане:

Населённые пункты  
 Жамантуз — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Жамантуз — село в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области.

Озёра 
 Жамантуз — горько-солёное озеро в Павлодарской области.
 Жамантуз — самосадочное озеро в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Жамантуз — солёное озеро в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.

Примечания